El término compañía puede referirse a:

Empresas y organizaciones  
 compañía militar, un tipo de unidad militar;
 compañía navarra, también conocida como compañía blanca, tropa de mercenarios de finales del siglo XIV y principios del XV;
 Compañía de Jesús, orden religiosa de la Iglesia católica fundada por Ignacio de Loyola.
 compañía comercial, sociedad mercantil, corporación o empresa, como en los siguientes usos:
 compañía de seguros, también conocida como aseguradora, empresa especializada en los seguros.
 compañía de teatro, también conocida como compañía teatral, agrupación de actores y técnicos que representan obras teatrales.
 compañía discográfica, también conocida como casa discográfica, sello discográfico, discográfica, y disquera, empresa que se dedica a realizar grabaciones de música, así como a comercializarlas y distribuirlas.
 compañía startup, también conocida como compañía emergente o empresa emergente, de arranque o incipiente, empresa que busca arrancar, emprender y montar un nuevo negocio;
 compañía extraterritorial, también conocida como sociedad offshore, empresa multinacional sujeta a varias jurisdicciones nacionales;
 compañía privilegiada, compañía comercial cuyas actividades gozaban de la protección del Estado mediante un privilegio;

Ficción
 Compañía del Anillo, grupo ficticio perteneciente al legendarium del escritor británico J. R. R. Tolkien.
 Compañía Gris, compañía de Dúnedain y Elfos en el Universo imaginario de Tolkien y en la novela El Señor de los Anillos.

Además 
 animal de compañía, también conocido como mascota, animal domesticado cuyo propósito es el de brindar compañía, o para disfrute del cuidador;
 regla de compañía, operación matemática de proporcionalidad que tiene por objeto repartir, entre varios socios, la ganancia o pérdida que ha tenido una compañía o sociedad;
 La Compañía, grupo musical español de los años 1970, con influencias folk y de canción tradicional española.

Referencias

Enlaces externos